Tenzin Jigme (acteur), Tibetaans acteur, onder meer in de film Dreaming Lhasa (2005)
Tenzin Jigme Thutob Wangchug (1947-1997), de zesde Reting Rinpoche in Tibet